Велоцирапторини (Velociraptorinae) — підродина ящеротазових динозаврів родини Дромеозавриди (Dromaeosauridae). Найдавніші велоцирапторини відомі з кінця юрського періоду. Група вимерла під час крейдового масового вимирання (65 млн років тому). Дослідження показали, що принаймні деякі види велоцирапторин були оперені.

Класифікація 
Склад підродини, філогенетичні внутрішні та зовнішні зв'язки постійно переглядають. Дана філогенетична кладограма створена згідно з дослідженнями Turner, Makovicky and Norell (2013)

Примітки 

Дромеозавриди
Підродини динозаврів